Кен Роузволл був чемпіоном попереднього року, але цього разу у фіналі його переміг Род Лейвер з рахунком 6–4, 6–3, 6–4.

Сіяні гравці 

  Род Лейвер (переможець)
  Тоні Роч (півфінал)
  Кен Роузволл (фінал)
  Джон Ньюкомб (чвертьфінал)
  Том Оккер (півфінал)
  Артур Еш (4 коло)
  Рой Емерсон (4 коло)
  Андрес Хімено (чвертьфінал)
  Мануель Сантана (4 коло)
  Желько Франулович (чвертьфінал)
  Марті Ріссен (2 коло)
  Ісмаїл Ель-Шафей (3 коло)
  Ян Кодеш (4 коло)
  Боб Г'юїтт (3 коло)
  Батч Бухголц (2 коло)
  Стен Сміт (4 коло)

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1969 French Open Men's Singles draw 

1969 у тенісі
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу